Роговець, Роґовець

 Роговець Геннадій Володимирович (* 1960) — український дипломат. Тимчасовий повірений у справах України в Анголі (з 2016).
 Роговець Лариса Вікторівна (* 1962) — народна артистка України, концертно-камерна співачка (меццо-сопрано)/

 Роґовець — село в Польщі, в гміні Клещув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства.
 Новий Роговець — село в Україні, у Збаразькому районі Тернопільської області.